Krug se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Carl Wilhelm Leopold Krug
 John Christian Krug